Qantassaurus intrepidus — вид травоядных динозавров из инфраотряда орнитопод, типовой и единственный в роде Qantassaurus. Обитали в течение части нижнемеловой эпохи (125,45—122,46 млн лет назад) на территории современного штата Виктория (Австралия).

Описание 
Останки были найдены 27 февраля 1996 года добровольцем Николь Эверед во время раскопок в рамках Dinosaur Dreaming Project, организованных Университетом Монаша и Национальным музеем Виктории. Вид Quantassaurus intrepidus был описан в 1999 году супругами Патрисией Викерс-Рич и Томом Ричем. Название рода дано в честь авиакомпании QANTAS. Видовое название intrepidus означает на латинском языке «бесстрашный», ссылаясь на обитание животных в холодном климате.

Qantassaurus являлся травоядным динозавром, передвигавшимся на двух ногах. Грегори С. Пол в 2010 году оценил длину в 2 метра и вес около 12 килограммов.

Систематика 
Род был отнесён супругами Рич в семейство Hypsilophodontidae. В 2004 году Norman и др. перенёсли Qantassaurus в кладу Euornithopoda, а в 2010 году Agnolin и др. в ходе филогененетического анализа австралийских и новозеландских динозавров установили, что род занимает базальное положение в инфраотряде орнитопод.

Примечания 

Орнитоподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Австралии
Фоссилии, описанные в 1999 году